

Джерела 

Списки космічних запусків
Космонавтика 2013